Menudo – piatto messicano, comune in molti paesi dell'America Latina
Menudo – racconto di Raymond Carver
Menudo – gruppo musicale portoricano